Ассемани (,  — ас-Симъани, ас-Сам’ани) — представители маронитской семьи из селения Хасрун в Северном Ливане, католические богословы и учёные-ориенталисты:

 
 Ассемани, Стефан Эводий (1707—1782) — племянник Иосифа Симона, титулярный епископ Апамеи Сирийской (1736—1782), хранитель Ватиканской библиотеки (1768—1782).
 Ассемани, Симон (1752—1821) — внучатый племянник Иосифа Симона, преподаватель Падуанского университета, автор трудов по истории арабской культуры.

См. также 
 Абу Са’д ас-Сам’ани

Литература